

Patronyme

 Damien Kabengele (1981-), joueur de handball franco-congolais ;
 Mfiondu Kabengele (1997-), basketteur canadien.

Patronyme congolais